Jméno a příjmení Josef Mach nese více osob:

 Josef Mach (1909–1987) – český filmový herec, scenárista a režisér
 Josef Mach (fotbalista) (* 1949) – český fotbalista
 Josef Mach (spisovatel)  (1883–1951) – český humorista, vlastenec, novinář, spisovatel, překladatel
 Josef Mach (včelař) (1923–2008) – český včelař a lidový řezbář

Související články 
 Mach